Niverfik bezeichnet:
 Niverfik (Insel, Nanortalik, nördlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niverfik (Insel, Nanortalik, südlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland